Löhnis oder Loehnis ist der Familienname folgender Personen
 Felix Löhnis (1874–1930), deutscher Agrarbakteriologe
 Jonathan Michael Athanasius Löhnis (1788–1855), deutscher katholischer Theologe, Geistlicher und Hochschullehrer
 Maria Löhnis (1888–1964), niederländische Mikrobiologin und Pflanzenpathologin